Příjmení Reuter nosí více osob:

 Ernst Reuter (1889–1953), německý politik, západoberlínský starosta 
 Manuel Reuter (* 1978), německý hudebník známý jako DJ Manian
 Paul Julius Reuter (1816–1899), britský novinář a podnikatel německého původu, zakladatel agentury Reuters
 Stefan Reuter (* 1966), německý fotbalista